Велохора () — это ежегодный велопробег по улицам Кишинёва, самый масштабный не только на территории Молдовы, но и всего постсоветского пространства.

Первый заезд состоялся в 2009 году — чуть меньше 1 000 участников..

В 2016 году на мероприятии приняли участие 14 000 велосипедистов.

Примечания

Ссылки 
 официальная страница в Facebook

Спортивные соревнования в Молдавии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2009 года